Dellemann ist der Name von

 Peter Dellemann (1937–2018), deutscher Stadtplaner und Architekt